Ранчо Буенависта има више значења:

 Ранчо Буенависта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Буенависта (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Буенависта (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Буенависта, Ел Родео (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Буенависта (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Буенависта (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Буенависта (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Буенависта (Сан Педро Хокотипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Буенависта (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Буенависта (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Буенависта (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Буенависта, Гиљермо Сони (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Буенависта (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику